De Passie (school), een evangelisch-christelijke groep van scholen 
 De Passie (Vlaanderen), een paasevenement

Zie ook
 Passie (doorverwijspagina)